Thunes steht für

 Scott Thunes (* 1960), amerikanischer Musiker
 Thunes mekaniske verksted, ein norwegischer Lokomotivhersteller in Oslo

Siehe auch:
 Tunes